Химнът на Йордания е още познат като „Ас-Салам ал-Малаки ал-Урдуни“ (арабски: السلام الملكي الأردني; Кралският химн на Йордания). Приет е през 1946 година.

Текстът е написан Абделмуним ал-Рифаи. Музиката е композирана от Абдул Кадер ал-Танир. Първата версия на текста е много къса, затова е удължена допълнително.

Текст на арабски 
عــاش المليــك عــاش المليــك 
ساميا مقامه خافقات في المعالي أعلامـه 
نحن أحرزنا المنى يوم أحييت لنا نهضة تحفزت 
تتسامـي فــوق هــام الشهــب 
يا مليك العرب لك منا خير نبي شرف في النسب 
حدثـت عنــه بطــون الكتــب 
الشباب الأمجد جندك المجند عزمه لا يخمد 
فيـه مـن معنــاك رمـز الــدأب 
دمت نورا وهدى في البرايا سيدا هانئا ممجَّدا 
تحــت أعـلامك مجـد العـــرب

Йордания
Национални символи на Йордания